Айело-де-Мальферит (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Альбайда. Город знаменит своей архитектурой и богатым наследием.

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto Valenciano de Estadística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca

Муниципалитеты Валенсии